Добрічень () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Янку-Жіану.
 Добрічень () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Стоєнешть.